Als Afrikaviertel werden bezeichnet:
 
 Afrikaviertel (Kiel), ein Wohngebiet in Kiel (Schleswig-Holstein)
 Afrikaviertel (Köln), ein Wohngebiet in Köln (Nordrhein-Westfalen)
 Afrikaviertel (Neustadt), ein Stadtviertel in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz)

Siehe auch:
Afrikanisches Viertel